Франческа Рио (; р.  года) — итальянская фигуристка, выступающая в одиночном катании, неоднократный призёр чемпионатов Италии, победительница юниорского чемпионата Италии 2006—2007. По состоянию на апрель 2012 года занимает 64-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Спортивные достижения

Результаты после 2010 года 

 WD = снялась с соревнований

Результаты до 2010 года 

 J — юниорский турнир.

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Италии
Родившиеся в Комо